Нова-Олинда-ду-Норти () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Входит в экономико-статистический микрорегион Итакоатиара.Население составляет 30 696 человека на 2010 год. Занимает площадь 5 608,57 км². Плотность населения — 5,47 чел./км².

Основан в 1955 году.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Итакуатиара
 на востоке — муниципалитет Мауэс
 на юге — муниципалитет Борба
 на западе — муниципалитет Аутазис

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По оценке 2015 года население муниципалитета составляло 35 156 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас